Agonista (do grego αγωνιστής, translit. agonistés, através do latim tardio "agōnista": 'competidor, equivalente') é uma pessoa engajada em um conflito, desafio ou competição.

História 
Na Grécia antiga, era um lutador ou um indivíduo que se dedicava à ginástica para fortalecer o físico, em preparação para o serviço militar.

Retórica 
Em  retórica, agonística era a técnica de argumentação usada para fazer valer uma opinião, nos antigos jogos dialéticos.

Anatomia 

Músculo agonista é aquele cuja contração favorece o movimento desejado e se contrapõe aos músculos que restringem esse movimento (músculos antagonistas).

Bioquímica 

Em bioquímica e farmacodinâmica, agonista refere-se a uma substância química que interage com um receptor de membrana, ativando-o e desencadeando uma resposta que pode ser o aumento ou a diminuição de determinada atividade celular à qual o receptor está associado.

Quando a molécula da substância agonista interage com os receptores por meio de forças de Van der Waals ou ligações covalentes, ocasionando alterações celulares, pode haver ou não uma resposta fisiológica. Substâncias agonistas são geralmente usados em eletrofisiologia para ativar especificamente uma corrente iônica.

Desambiguação